Taz-Mania (1991–1995) – amerykańsko-australijski serial animowany. Głównym bohaterem serialu jest Diabeł Tasmański Taz, znany z wcześniejszego serialu Zwariowane melodie.

Wersja polska 
W Polsce serial po raz pierwszy był emitowany na kanale TVP2. 16 kwietnia 2010 roku Galapagos wydało DVD z 4 pierwszymi odcinkami w wersji lektorskiej. Od 26 listopada 2012 roku serial był nadawany na kanale Boomerang z nowym dubbingiem, a od 29 stycznia 2014 roku w TV Puls 2.

Stary dubbing (1995 r.) 
Wersja polska: Telewizyjne Studia Dźwięku
Reżyseria: Barbara Sołtysik
Teksty piosenek: Jacek Bończyk
Wystąpili:
 Janusz Rafał Nowicki – Taz
 Arkadiusz Jakubik – Tata Taza
 Jolanta Wołłejko – Mama Taza
 Norbert Jonak – Jake
 Barbara Bursztynowicz – Molly
 Jolanta Wilk – Molly (odc. 10a)
 Tadeusz Borowski – Bull Aligator
 Robert Czebotar – Axl
 Ryszard Nawrocki –
 Timothy Dziobak,
 Kiciuś (odc. 10a),
 Sęp Gordon (odc. 15a)
 Jarosław Boberek –
 Daniel Dziobak,
 Mistrz Kung Fu (odc. 10b),
 Sęp Henry (odc. 15a)
 Mariusz Leszczyński – Bob
 Joanna Jędryka – Mama Boba
 Henryk Łapiński – Pan Kangur
 Magdalena Wołłejko – Konstancja Koala
 Ryszard Olesiński – Wilk Wendal
 Jacek Bończyk – Digeri Dingo
 Zbigniew Suszyński – Buddy
 Emilian Kamiński – Tata Franka
 Jacek Wolszczak – Yang Fu (odc. 10b)
 Iwona Rulewicz
 Krystyna Królówna
 Włodzimierz Bednarski –
 Dr Kaczyoddech (odc. 14b),
 Producent (odc. 20b)
 Andrzej Gawroński –
 Struś Pędziwiatr (odc. 12a),
 Kiciuś (odc. 22b),
 Marsjanin Marvin (odc. 42a)
 Włodzimierz Nowakowski – Narrator (odc. 14a)
 Janusz Bukowski – Goryl (odc. 20a)
 Beata Jankowska – Zuzia (odc. 21a)
 Jacek Sołtysiak
 Cezary Kwieciński
 Jacek Rozenek – Dżin z lampy (odc. 27)
 Mirosław Guzowski
 Marek Bocianiak
 Andrzej Precigs
 Wojciech Machnicki
i inni

Śpiewał: Jacek Bończyk

Lektor: Maciej Gudowski

Wersja lektorska DVD (2010 r.) 
Dystrybucja na terenie Polski: Galapagos Films
Wersja polska: DubbFilm
Tekst: Ksymena Rzemek
Czytał: Paweł Bukrewicz

Nowy dubbing (2012 r.) 
Wersja polska: Master Film
Dialogi:
 Dorota Dziadkiewicz (odc. 1-3, 8-9, 13-15, 19-23, 27-28, 36-38, 43-49, 58-59),
 Anna Hausner (odc. 4-7, 10-12, 16-18, 24-26, 29-34, 41-42, 51-52, 54-55, 57, 61)
Reżyseria:
 Dariusz Dunowski (odc. 1-26, 37, 41-49, 51-52, 54-55, 57-59, 61)
 Agata Gawrońska-Bauman (odc. 27-34, 36, 38)
Dźwięk:
 Mateusz Michniewicz (odc. 1-34, 36, 38, 54-55, 57-59, 61),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 37, 41-49, 51-52)
Montaż:
 Paweł Siwiec (odc. 1-34, 36, 38, 54-55, 57-59, 61),
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 37, 41-49, 51-52)
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Wystąpili:
 Cezary Kwieciński – Taz
 Karol Wróblewski –
 Hugh (Tata Taza)
 Kurak (odc. 25b)
 Agnieszka Kunikowska – Jean (Mama Taza)
 Joanna Pach-Żbikowska – Jake
 Julia Kołakowska-Bytner –
 Molly,
 Heather (odc. 21a)
 Michał Konarski – Bull Aligator
 Janusz Zadura –
 Axl,
 Dr. Duckbreath (odc. 14b),
 Sęp Gordon (odc. 15a),
 Zygfryd (odc. 23a),
 Nelson (odc. 24b)
 Przemysław Wyszyński –
 Franciszek X Buszsmyk,
 Pan Thickley,
 F.H. Leghorn (odc. 25b)
 Grzegorz Kwiecień –
 Tata Franciszka,
 Buddy,
 Wujek Drew,
 Pan Koala (odc. 5),
 Narrator (odc. 14a),
 Sęp Heniek (odc. 15a),
 Reżyser (odc. 18),
 Goryl Louie (odc. 19a),
 Biff (odc. 23a)
 Józef Pawłowski –
 Timothy Dziobak,
 Prezes (odc. 19a)
 Paweł Ciołkosz –
 Daniel Dziobak,
 Digeri Dingo,
 Daffy (odc. 5),
 Arnie (odc. 26),
 Jack (odc. 26)
 Wojciech Paszkowski – Bob
 Ewa Kania –
 Mama Boba,
 Kiciuś (odc. 10a, 22b),
 Siostra (odc. 14b),
 Asystentka prezesa (odc. 19b),
 Mama Heather (odc. 21b),
 Wróżka (odc. 22a)
 Joanna Pałucka – Konstancja Koala
 Sebastian Cybulski – Wilk Wendal
 Adam Bauman – Olbrzym (Orson Welles)

oraz:
 Robert Kuraś
i inni

Lektorzy:
 Paweł Bukrewicz (tytuł serialu, tytuły odcinków i napisy końcowe)
 Bartosz Martyna (w trakcie odcinków, tytuły odcinków)

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 TVP2 (stary dubbing)
 Odcinki 1-14, 17-23, 27-28, 33-34, 37-39, 42 – 31 marca 1996 r.
 Odcinek świąteczny (46.) – 19 grudnia 1996 r.
 Odcinek walentynkowy (45.) – 14 lutego 1997 r.
 Odcinki 15-16, 24-26, 29-32, 35-36, 40-41, 43-44, 47-65 – 5 marca 1997 r.
 Boomerang (nowy dubbing)
 Odcinki 1-13 – 26 listopada 2012 r.
 Odcinki 14-26 – 12 czerwca 2013 r.
 Odcinki 27-34, 36-38 – 3 sierpnia 2013 r.
 Odcinki 41-44, 46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-59, 61-62 – 2 grudnia 2013 r.
 Odcinki 45b, 47b – 6 kwietnia 2015 r.
 Odcinki pominięte: 35, 39, 40, 45a, 47a, 50, 53, 56, 60, 63-65.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Zwariowane melodie
Seriale telewizyjne emitowane od 1991
Seriale telewizyjne zakończone w 1995